Daniel O'Neill (pintor) — pintor irlandês
 Daniel O'Neill (militar) (c.1612-1664) — militar e político irlandês
 Daniel O'Neill (editor) — editor e proprietário do jornal Pittsburgh Gazette

Desambiguações de antropônimos